Street Fighter — série de jogos eletrónicos de luta
Street Fighter (jogo eletrônico) — primeiro jogo da franquia homónima da Capcom
Street Fighter (filme) — de Steven E. de Souza
Street Fighter (revista em quadrinhos) — banda desenhada baseada na franquia de jogos homónima

Desambiguações de cinema
Desambiguações de quadrinhos